Front d'Alliberament de Bretanya (del seu nom en francès Front de Libération de la Bretagne), grup armat històric per la independència de Bretanya
 Frysk Ljeppers Boun, màxima institució reguladora de l'esport del fierljeppen a Frísia (Països Baixos)
 Federació Luxemburguesa de Bàsquet, màxima institució reguladora del bàsquet a Luxemburg